Die Maltese Premier League 1993/94 war die 79. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum siebenten Mal Hibernians Paola.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger FC Żurrieq und FC Mqabba die Absteiger SC Mellieħa und FC St. George’s. Beide waren erstmals seit der Saison 1991/92 wieder erstklassig.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit war für die Entscheidung um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel vorgesehen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die First Division absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

199394
Fußballsaison 1993/94